Milagro може значити:

 Milagro (альбом Santana)
 Milagro (альбом Джесі Веласкес)
 Milagro (гурт)